Antonio Monguzzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bruno Monguzzi – designer svizzero
 Riccardo Monguzzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano